Comuna Ulmu se poate referi la:
Comuna Ulmu din județul Brăila, România
Comuna Ulmu din județul Călărași, România
Comuna Ulmu din Stînga Nistrului, Republica Moldova

Vezi și 
Ulmu (dezambiguizare)